Palladiumfluorid steht für mehrere chemische Verbindungen von Palladium und Fluor: 

Palladium(II)-fluorid, PdF2
Palladium(II,IV)-fluorid, PdF3
Palladium(IV)-fluorid, PdF4